FTC:
 Свободу детям (организация) (англ. Free the Children; англ. FTC) — канадская некоммерческая организация — крупнейшая в мире международная сеть детских организаций, оказывающая помощь детям.
 Федеральная торговая комиссия (англ. Federal Trade Commission, FTC) — независимое агентство правительства США.